Dimitrowgrad () ist der Name folgender, nach Georgi Dimitroff benannter Städte:
 Dimitrowgrad (Bulgarien)
 Dimitrowgrad (Russland)
 Dimitrovgrad (Serbien)